Kußmann oder Kussmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Kußmann (* 1952), deutscher Chirurg
 Matthias Kußmann (* 1966), deutscher Literaturwissenschaftler, Autor, Herausgeber und Übersetzer

Siehe auch:
 Kussman